Јасиковац може бити:

 Јасиковац (Плитвичка Језера), насељено мјесто у општини Плитвичка Језера, Лика, Република Хрватска
 Јасиковац (Угљевик), насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Јасиковац (Теочак), насељено мјесто у општини Теочак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ